Taptoe (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift voor kinderen
Taptoe (militair), een militaire parade met muziek
Taptoe (signaal), een militair trompetsignaal
Galerie Taptoe, een artistiek centrum in Brussel
Theater Taptoe, een voormalig Belgisch toneelgezelschap